When the Pawn Hits the Conflicts He Thinks Like a King What He Knows Throws the Blows When He Goes to the Fight and He'll Win the Whole Thing 'fore He Enters the Ring There's No Body to Batter When Your Mind Is Your Might so When You Go Solo, You Hold Your Own Hand and Remember That Depth Is the Greatest of Heights and If You Know Where You Stand, Then You Know Where to Land and If You Fall It Won't Matter, Cuz You'll Know That You're Right, зазвичай скорочується до When the Pawn... — другий альбом американської співачки Фіони Еппл, випущений на лейблі Epic Records в США, 9 листопада 1999.

Треклист 
 "On the Bound" – 5:23
 "To Your Love" – 3:40
 "Limp" – 3:31
 "Love Ridden" – 3:22
 "Paper Bag" – 3:40
 "A Mistake" – 4:58
 "Fast as You Can" – 4:40
 "The Way Things Are" – 4:18
 "Get Gone" – 4:10
 "I Know" – 4:57

Бонус треки японського видання
 "Across the Universe" (Леннон-МакКартні)
 "Never is a Promise" [live]

Примітки

Посилання 

Альбоми Epic Records